

Sigle
 High Intensity Discharge – tipo di lampada a scarica
 Human Interface Device – Dispositivo di interfaccia umana

Codici 
 HID – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Horn Island (Queensland) (Australia)
 hid – codice ISO 639-3 della lingua hidatsa